Die Region Leinebergland e. V. gründete sich 2015 mit dem Ziel, die Lebensbedingungen im Leinebergland durch die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit nachhaltig zu verbessern. Gründungsmitglieder sind die Kommunen Alfeld (Leine), Duingen, Elze, Freden (Leine), Samtgemeinde Leinebergland, Lamspringe und Sibbesse im Landkreis Hildesheim sowie Delligsen im Landkreis Holzminden.

Ziele 

Die Herausforderungen im ländlichen Raum liegen unter dem Einfluss des demographischen Wandels und der Abwanderung in Ballungsgebiete in der Sicherung der Lebensqualität vor Ort. Nach dem Motto „gemeinsam stärker“ bündelt der Regionsverein regionale Belange und bearbeitet diese in einem Akteursnetzwerk aus Kommunen, Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Bürgern. Ziel ist es, die Region in Bereichen wie Tourismus, Mobilität und Hausarztversorgung nachhaltig zu entwickeln und gemeinsam voranzubringen. Mit der Schaffung des Akteursnetzwerks soll außerdem die strukturelle Grundlage geschaffen werden, sich 2020 für die nächste Leader-Förderperiode zu bewerben.

Historie 

Die Region Leinebergland war von 2007 bis 2013 LEADER-Region und konnte durch Fördermittel der Europäischen Union Projekte realisieren, die der Stärkung und Weiterentwicklung der Region dienten. Auf Grundlage eines Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) hat sich die Region Leinebergland auch für die LEADER-Förderperiode 2014–2020 beworben. Als die Bewerbung abgelehnt wurde, gründeten die Bürgermeister der beteiligten Kommunen den Regionsverein, um in diesem freiwilligen Zusammenschluss auch ohne EU-Förderung gemeinsam an regionalen Belangen weiterarbeiten zu können.

Regionalpolitik der Europäischen Union
Organisation (Stadtplanung)
Subvention
Agrarpolitik (Deutschland)
Organisation (Landkreis Holzminden)
Interessenverband
Gegründet 2007
LEADER-Region in Deutschland
Organisation (Alfeld (Leine))